12-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 2014 проводился в городах Гавличкув-Брод и Пардубице (Чехия) с 14 по 19 июля 2014 года с участием 7 команд.

В Чехии мужской чемпионат Европы проводился в 5-й раз, в городе Гавличкув-Брод во 2-й раз, в городе Пардубице впервые. Три лучшие команды получали квалификацию на чемпионат мира 2015.

Чемпионом Европы стала (в 8-й раз в своей истории) сборная Чехии, победив в финале сборную Дании. Третье место заняла сборная Нидерландов.

Официальный хештег чемпионата: #EChM2014 .

Формат соревнований 
Сначала команды участвуют в групповом этапе, где в одной группе по круговой системе играют между собой в один круг. Четыре лучшие команды проходят в плей-офф за 1—4 места, проводящийся по системе Пейджа. Оставшиеся три команды играют между собой по круговой системе в один круг классификационные матчи за 5—7 места.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф за 1—4 места
 Проходят в классификацию за 5—7 места

Классификация за 5—7 места

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, квалифицированные на чемпионат мира 2015

Примечания 

2014 год в софтболе
2014
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июль 2014 года